BZU steht für:
 Bahauddin Zakariya University
 Universität Bir Zait (Birzeit University)

bzu steht für:
 Burmeso (ISO-639-3-Code), Westpapuasprache in Papua (Provinz), Westneuguinea, Indonesien

BZU